Буйвол:

 Буйвол — общее название представителей двух родов семейства полорогих.
 «Буйвол» — советский опытный основной боевой танк.
 «Буйвол» — опытный артиллерийский подвижный бронированный наблюдательный пункт.
 «Буйвол» — 11-пушечный винтовой корвет русского флота.